

Geografia 
 Giardini Majorelle – complesso di giardini botanici di Marrakech, Marocco

Persone 
 Jacques Majorelle – pittore francese
 Louis Majorelle – ebanista e designer francese